Горовиць, Горовець () — єврейське прізвище.

Етимологія 
Етимологія прізвища від німецької назви міста Hořovice в Богемії ().

За традицією носіїв прізвища відносять до коліна Левітів.
Прізвище сходить до раббі Йешаягу бен Аврагама га-Леві з Горвиця, відомого також як Шла га-Кадош (св. Шла) . Є традиція, що зводять рід Горовиць до біблійних персонажів.

Детальніше див. Горовиць (єврейський рід)

Інші похідні прізвища 
Від цього роду ведуть походження люди на прізвище Гурвиць, Гурвич, Гуревич, Хорвиць, Горвиць, Іш-Гурвиць, : en: Horowitz, : en: Horovitz,
: en: Horvitz, : en: Horwitz, : en: Hurwitz, : en: Gurevitz, : en: Hurewicz, Gurewich, Gurevich, Gourevitch, Gurevitch та ін

Різниця правопису пояснюється як особливостями вимови в місцевих єврейських діалектах, так і різним правописом в країнах, де євреї реєстрували свої прізвища в XVIII—XIX століттях і де отримували еміграційні документи в XIX—XX ст.

Відомі носії

Горовиць 
 Горовиць Володимир Самійлович — піаніст.
 Горовиць Давид — ізраїльський економіст.
 Горовиць Еліот — ізраїльський історик.
 Горовиць Олександр Йохимович (1876—1927) — український піаніст, педагог.
 Раббі Горовиць Іешаяху
 Раббі Горовиць Яків Іцхак — рабин, відомий як Провидець з Любліна.

Горовець 
 Горовець Еміль Якович — радянський, ізраїльський та американський естрадний співак, тенор, лауреат Всесоюзного конкурсу артистів естради (1960).
 Горовець Леонід Борисович (7 жовтня 1950, Київ — 10 лютого 2013, там само) — радянський, український кінорежисер і сценарист. Заслужений діяч мистецтв України (2009).
 Горовець Юрій Сергійович (1988—2022) — громадський активіст, учасник АТО та російсько-української війни; командир диверсійно-розвідувальної групи.

Горовіц 
 Ришард Горовіц (пол. Horowitz Ryszard), (нар.5 травня 1939, Краків) — польсько-американський фотограф, новатор в комп'ютерному напрямку в сучасній фотографії.

Гуревич

Гурвич

Горвиць 
 Горвиць Михайло Григорович (03.03.1919 — 09.11.1991) — архітектор, автор пам'ятників радянським воїнам в Німеччини (Берлін, Тіргартен) та Польщі (Холм та Люблін; пам'ятник у Любліні був зруйнований у 90-х роках).
 Горвиць Юрій Михайлович (р. 12.03.1953) — фахівець у галузі використання комп'ютерних технологій в освіті (). Ініціатор системного застосування інформаційних технологій в дитячих садах СРСР (пізніше — Росії та країнах СНД), інших освітніх установах, у тому числі для дітей з особливими потребами. Кандидат психологічних наук, чл.-кор. Міжнародної академії інформатизації. Начальник відділу ЦНДІ «Електроніка» (1978—1990), керівник проектів в освіті компаній Apple IMC (2001—2005), Oracle Росія та СНД (з 2005 р.). Засновник і керівник Міжнародного дитячого науково-відпочинкових табору «Юніо-Р» (Кранево, Болгарія) — з 2000 р. ( ).
 Горвиць Роберт (нар. 1947) — американський біолог, лауреат Нобелівської премії в області медицини і фізіології (2002).

Хоровиць, Хорвиць, Хорвич та ін 
 Вайнона Лаура Хоровиць — справжнє прізвище американської актриси Вайнона Райдер (Winona Laura Horowitz).
 Хорвиць Йігаль (1918—1994) — ізраїльський політичний діяч, міністр фінансів в 1979-81, депутат Кнесету з 1969 по 1992
 Хоровиць Скотт (нар. 1957) — американський астронавт.

Див. також 
 Горовиць (єврейський рід)

Примітки 

Єврейські прізвища